Hell on Wheels – album zespołu Manowar
 Hell on Wheels – telewizyjny serial westernowy
 Hell on Wheels – 11. odcinek 4. sezonu serialu Doktor Quinn